Qi:

 Qi — стандарт беспроводного питания электронных устройств;
  — язык программирования;
 QI (Quite Interesting) — британская интеллектуальная комедийно-игровая телепрограмма.
 Qi hardware — аппаратное обеспечение, к которому применяется концепция копилефта GNU GPL FSF.

См. также 
 Ци (значения)